Мариньи ():

Топонимы 
 Мариньи (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Мариньи (Дё-Севр) — коммуна во Франции, в департаменте Дё-Севр.
 Мариньи (Манш) — коммуна во Франции, в департаменте Манш.
 Мариньи (Марна) — коммуна во Франции, в департаменте Марна.
 Мариньи (Сона и Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Сона и Луара.
 Мариньи (Юра) — коммуна во Франции, в департаменте Юра.

Персоналии 
 Ангерран де Мариньи (1260—1315) — советник короля Франции Филиппа IV Красивого.
 Жан де Мариньи (?—1350) — епископ Бове (1313—1347), архиепископ Руана(1347—1350; младший брат Ангеррана.
 Гаспар Бернар де Мариньи (1754—1794) — французский вандейский военачальник.

Другое 
 Мариньи — театр в Париже.

См. также 
 Мариньи-ан-Орксуа
 Мариньи-ле-Кауэ
 Мариньи-ле-Рёлле